

Toponymes 
 Monclar, dans le Gers, dans l'arrondissement de Condom ;
 Monclar-sur-Losse, dans le Gers, dans l'arrondissement de Mirande ;
 Monclar, en Lot-et-Garonne ;
 Monclar-de-Quercy, en Tarn-et-Garonne.

 Monclar est une cité dans les quartiers sud d'Avignon, dans le Vaucluse.

Patronyme 
 Jacques Monclar (né en 1957), ancien joueur puis entraîneur français de basket-ball ;
 Raoul Magrin-Vernerey (1892-1964) dit Ralph Monclar, général français et compagnon de la Libération ;
 Rémond Monclar (1894-1972), né Rémond Magrin, officier français, cousin du précédent, Compagnon de la Libération ;
 Robert Monclar (1930-2012), ancien joueur puis entraîneur français de basket-ball.

Voir aussi 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France